Расселение — род пространственного перераспределения живых существ.

Распространение 
 Расселение — это перемещение в пространстве особей, их спор, гамет или особых органов расселения. Оно может происходить как по территории, занимаемой данным видом, так и по территории, им не занимаемой.
 Расселение животных
 Расселение в зоологии — уход молодняка за пределы места выплода или воспитания
 Расселение растений

Разделение 
 Расселение коммунальных квартир
 Расселение в аквариумистике, содержании животных — помещение особей и групп особей в различные ёмкости, клетки из одной.

Примечания